Als Steinlinde werden folgende Bäume bezeichnet:
 die Steinlinden () aus der Familie der Ölbaumgewächse
 die Winterlinde () aus der Gattung der Linden